Таверна может означать:
 Таверна — европейский аналог трактира.
 Таверна — коммуна в Италии.
 Таверна (мультфильм) — армянский мультипликационный сериал 2004 года (режиссёр — Роберт Саакянц).
 Таверна — прежнее название деревни Финикус.
 Таверна — музыкальная фолк-рок группа.